Geißstein heißen folgende geographischen Objekte:

 Geißstein (Kitzbüheler Alpen), 2363 m, an der Grenze zwischen den Bundesländern Tirol und Salzburg
 Geißstein (Glocknergruppe), 2230 m, Nebengipfel des Kitzsteinhorns über Kaprun, Land Salzburg
 Geißstein (Venedigergruppe), 1614 m, im Felbertal, Land Salzburg
 Geißstein (Oberösterreichische Voralpen), 1279 m, im Almtal
 Geißstein (Strudengau), 458 m, an der Donau bei Feyenstein

Siehe auch: 
  Gaisstein